Naseband bezeichnet:
 Naseband, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Nosibądy

Naseband ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Naseband (* 1965), deutscher Polizeibeamter, Fernsehdarsteller und Autor